Четырнадцатый розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой прошёл по прошлогодней схеме — команды высшей и первой лиг и представители союзных республик стартовали, распределённые в соответствии с итогами прошлого сезона на три группы, раздельно с 1/32, 1/16 и 1/8 финала. В этот раз оба новичка первой лиги (новокузнецкий «Металлург» и СКА МВО) в прошлом сезоне дошли до полуфинала Кубка РСФСР, таким образом дважды получив право участвовать в Кубке СССР, в связи с чем к участию в турнире были допущены неудачники прошлогодней первой группы — подмосковный «Кристалл» и СК им. Урицкого.
Снова не приняли участие в соревновании 2 команды — представители Литвы и Казахстана. Ещё один матч был отменён из-за неявки «Молота» (в связи отсутствием в Перми стадиона с искусственным льдом игра должна была состояться на нейтральном поле).

Список участников

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1971-72. Кубок СССР. Четырнадцатый розыгрыш — Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки… Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 — 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 — 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой
Спорт в СССР в 1972 году
1972 год в хоккее